UO ist eine Abkürzung für:
 Hong Kong Express Airways, chinesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Russische Föderation nach dem ICAO-Code
 Ultima Online, einem Online-Rollenspiel
 Umkehrosmose, eine Methode zur Gewinnung von Ion-freiem Wasser
 University of Oklahoma, der Universität des US-Bundesstaates Oklahoma
 University of Oregon, der Universität des US-Bundesstaates Oregon
 Universität Ottawa, der Universität der kanadischen Hauptstadt Ottawa
 Okres Ústí nad Orlicí, deutsch: Wildenschwert, auslaufendes Kfz-Kennzeichen
Siehe auch:
 Uh Oh

Abkürzung